Rothschuh ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Rothschuh (1893–1987), preußisch-deutsche Kriminalbeamtin
 Karl Eduard Rothschuh (1908–1984), deutscher Physiologe und Medizinhistoriker